The Darkness — видеоигра в жанре шутера от первого лица. Была разработана студией Starbreeze Studios и издана 25 июня 2007 года компанией 2K Games в Северной Америке и 20 июля 2007 года в Европе для игровых приставок 7-го поколения PlayStation 3 и Xbox 360. Сюжет игры основан на одноимённом комиксе. Игра разворачивается в наши дни на улицах Нью-Йорка. Игрок управляет персонажем по имени Джеки Эстакадо, наёмным убийцей, одержимым силами Тьмы, которые дают главному герою особые способности.

Геймплей 
The Darkness — шутер от первого лица с элементами ролевых игр. Игрок управляет главным персонажем по имени Джеки Эстакадо, наёмным убийцей, племянником главы мафиозного клана. Игроку предоставляется как стандартный набор огнестрельного оружия, так и особые способности, которые даруются Тьмой. Сверхъестественные способности игрока заблокированы в начале игры и становятся доступными постепенно. Всего игроку предоставляется четыре вида способностей, благодаря которым главный герой может ползать по стенам и потолкам, сбивать врага с ног «хвостом», хватать и швырять предметы, стрелять, используя Тьму как боеприпасы, засасывать врагов в чёрные дыры. Любая из этих способностей при активации выполняет также миссию защиты игрока от пуль врагов. Чтобы усиливать свои способности, Джеки должен вырывать и поглощать сердца убитых врагов. Также игроку на помощь приходят четыре миньона-дарклинга, которые вылезают из тёмных врат и могут убивать врагов отбойным молотком, из пулемёта, молнией или бомбой, привязанной за спиной. Все сверхъестественные способности могут быть использованы только когда Джеки находится в тени или в темноте. Свет разрушает силу Тьмы и превращает миньонов в пыль.

В игре отсутствуют аптечки и дискретный индикатор здоровья. Поскольку Джеки одержим силами Тьмы, при серьёзном ранении ему достаточно некоторое время спокойно постоять вне досягаемости пуль врагов и его здоровье восстанавливается.

Большая часть игры происходит ночью, при свете луны, за исключением стычки с людьми Франчетти на острове, где находится маяк. Туда Джеки прибывает днём, но через какое-то время начинается солнечное затмение и все погружается во тьму.

Игра предполагает три уровня сложности — лёгкий (), Средний (), Сложный (), все уровни отличаются усилением мощи противника.

В виде бонусов разработчики предоставили игроку возможность разблокировать дополнительные материалы по игре (зарисовки персонажей и местностей, трансформация персонажей, оригинальный комикс). Для этого игроку необходимо звонить по номерам телефонов, полученных различными способами, и отправлять в Нью-Йорке письма солдат, найденных в Ином мире.

Сюжет 
Сюжет игры основан на одноимённом комиксе компании . Главный персонаж игры — Джеки Эстакадо (), племянник главы влиятельного мафиозного клана, Поли Франчетти (). После смерти своих родителей Джеки попал в приют, откуда его взял в «семью» дядя Поли, чтобы сделать из Джеки профессионального киллера. В день своего 21-летия Джеки становится объектом преследования своего дяди, который решил, что Джеки стал претендовать на роль главы «семьи», поэтому Франчетти подстраивает ему ловушку, из которой Джеки удается выбраться. В этот же день Джеки обнаруживает, что стал одержим неким существом — Тьмой, которое одарило Джеки сверхъестественными способностями, но взамен стало поглощать его душу.

Люди дяди Поли следуют за Джеки по пятам, что не мешает ему в отместку за преследование постоянно нарушать планы своего дяди. В итоге Франчетти убивает на глазах Джеки его подругу Дженни (). Джеки совершает самоубийство и попадает в странный мир, населённый духами солдат, которые по-прежнему ведут схватку на полях Первой мировой войны. Здесь Джеки встречает дух своего прапрадеда Энтони Эстакадо (), который признается Джеки, что он первым «впустил» Тьму в их семью — заключил с ней договор. По этому договору, мужчина из рода Эстакадо в 21 год получает сверхъестественные способности, которые ему дарует Тьма — некое существо, поселяющееся в теле «хозяина», но взамен поглощающее его душу. Когда в роде Эстакадо появляется новый отпрыск мужского пола силы Тьмы покидают тело предыдущего «хозяина» и переселяются в новорожденного, где ждут его 21-летия. Но Джеки покончил с собой, не оставив наследника, поэтому Тьма вернула его к жизни. Энтони призывает Джеки бороться с Тьмой и рассказывает Джеки, как взять контроль над этой сущностью и не дать ей поглотить свою душу.

Вернувшись в реальный мир Джеки проникает в логово капитана Шрота, продажного полицейского, подручного Поли Франчетти и похищает кейс с нелегальным товаром. Шрот требует, чтобы Джеки вернул кейс. Они договариваются о встрече в Церкви Святой Троицы, куда Джеки приносит кейс, начинённый взрывчаткой. Здесь, после перестрелки люди капитана Шрота захватывают Джеки. Убив Шрота и его людей, Джеки вновь перемещается в Иной мир, где ему удается проникнуть в замок Тьмы. Получив контроль над Тьмой Джеки теперь по своему желанию может перемещаться в реальный мир и обратно.

Когда Джеки вновь оказывается в Нью-Йорке, он узнаёт от Бутчера, что словосочетание «Mother of God», о котором случайно проболтался один из людей капитана Шрота, является названием судна, на котором чикагская мафия переправляет наркотики. Это судно она доверила Поли Франчетти. Джеки пробирается на судно, уничтожает команду и её капитана. Франчетти, опасаясь мести чикагской группировки, прячется в особняке на острове, где находится маяк. Воспользовавшись солнечным затмением, Джеки проникает на остров и утоляет наконец свою месть.

Персонажи

Главные 
Джеки Эстакадо () — протагонист игры, 21 год. Племянник главы мафиозного клана. После смерти своих родителей был помещен в сиротский приют Святой Марии, откуда его взял на воспитание дядя.

Поли Франчетти () — один из главных антагонистов игры, дядя Джеки. Глава мафиозной группировки. Настоящий отморозок, по словам Джеки. Взял Джеки из приюта, чтобы сделать из него профессионального наёмного убийцу. Это ему удалось настолько хорошо, что в итоге Франчетти стал бояться, что Джеки захочет сам занять место главы «семьи».

Дженни Романо () — любимая девушка Джеки. Вместе с Джеки воспитывалась в сиротском приюте и была для него единственной причиной, чтобы жить.

Тетя Сара () — много лет назад была красивой южанкой, по несчастью влюбившейся в Джимми Франчетти (), первого главу мафиозного клана Франчетти. Она была честной и прямодушной, и как могла, притворялась, что её муж занимается легальным бизнесом. Джимми умер больше 30 лет назад и все забыли её. Все, кроме пары стариков и Джеки, который очень любит и уважает её.

Мясник Джойс () — больше 30 лет работает на мафию, не принимая ничьей стороны, он занимается тем, что очищает место очередных мафиозных разборок — собирает и увозит трупы. Помогает советами Джеки.

Капитан Эдвард «Эдди» Шрот () — продажный полицейский, подручный Поли Франчетти.

Второстепенные 
Энтони Эстакадо () — прапрадед Джеки.

Джордж Хедил () — музыкант, который поёт и играет в метро. Просит Джеки приструнить человека, который не даёт ему выступать в метро.

Ингрид Палански () — пожилая женщина в метро, уронившая браслет, подаренный ей мужем, на пути. Джеки помогает ей.

Шарлин Варбартон () — пожилая туристка, которая заключает с проходящими пари — она бросает монетки на пути перед поездом и заключивший с ней пари должен успеть подобрать их.

Винни Мортарелло () просит Джеки уничтожить часть мафиозной группировки.

Теренс Уиллис () просит Джеки уничтожить уличную банду вблизи входа в бассейн The Whitefish.

Митч Дивал () просит Джеки разузнать о его брате, который находится на закрытой станции Сити Холл.

Дана Катрон () просит Джеки вернуть ей ключи от её квартиры, которую занял её бывший дружок.

Джимми Грейп () просит Джеки, чтобы тот заставил замолчать навсегда парня, которого захватили копы.

Чарли Хазелгров () — дух британского солдата, которого Джеки встречает в ином мире. Он просит Джеки передать его жене браслет в реальном мире, в Нью-Йорке.

Фрэнк Ротенберг () — бомж, живущий в общественном туалете рядом с Церковью Троицы. После перестрелки Джеки с полицейскими капитана Шрота в Церкви Святой Троицы, вход на кладбище был закрыт. Фрэнк просит Джеки достать инсулин, который остался в закрытом общественном туалете.

Технологии 
Игра построена на сильно модифицированном игровом движке, который использовался компанией Starbreeze Studios для создания игры «The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay». По словам разработчиков, они использовали ту же систему анимации, что и в «Chronicles of Riddick». А также технологию, схожую с Light Field Mapping («мягкие» тени), которая использовалась для создания игры Half-life 2. Эта комбинация динамического освещения и «мягких» теней позволила сделать текстуры более объемными и реалистичными, чем в «Chronicles of Riddick», где использовалась технология только динамического освещения, что давало очень резкие тени. Движок является очень ресурсоемким, что наложило определённые ограничения на реализацию сложной архитектуры и не позволило насытить изображение мелкими объектами.

Отзывы в прессе 

 GameTech — проект портала iXBT, отметил из плюсов игры интересную историю, оригинальную игровую механику, отход от концепции линейного коридорного шутера. Заметив, что прогулки по городу туда-сюда могут все-таки надоесть, огнестрельное оружие слабо сбалансированы, мультиплеер оставляет желать лучшего.
 Игровой проект портала Cnews «Боевой народ» в своем обзоре поставил игре оценку 8,5 из 10, сделав заключение, что игра «сочетает в себе все лучшее из Silent Hill, Max Payne, Fahrenheit и Condemned: Criminal Origins. В отличие от последней, проект не надоедает через пару часов, а держит на крючке до самого финала.», а также отметив увлекательный сюжет и отличную графику.
 Журнал «Мир фантастики» поставил игре оценку 8 баллов из 10, в том числе 9 из 10 за сюжет, 8 из 10 за графику и 9 из 10 за звук. Сделав вывод, что «из существующих проектов для консолей нового поколения The Darkness выделяется неглупым сюжетом и массой интересных решений в области игрового процесса.»

Саундтрек 
Голос Тьмы озвучивал Майк Паттон, вокалист группы Faith No More. В игре была использована в первую очередь музыка шведских музыкантов, играющих в стиле хэви-металл или индипоп.

 «Try» (The 21st Impact)
 «7 Days» (Acid House Kings)
 «Say Yes If You Love Me» (Acid House Kings)
 «» (Blinded Colony)
 «Riverbank» ()
 «Open Casket (edit)» ()
 «Grind & Rewind» ()
 «Black and White» (Down and Away)
 «» (The Duskfall)
 «Zon» (dyF1.6)
 «A nice day» ()
 «Substitute» ()
 «Die Toten Core» (F.K.Ü.)
 «Forever Train» (Frame)
 «I, Deviant» ()
 «Pure and White» (Joy Serene)
 «Lucky Star» (The Legends)
 «Last Injection» (M.A.N.)
 «The Hunt» (man.machine.industry)
 «To Hell and Back» (man.machine.industry)
 «Cruci-Fiction in Space» (Marilyn Manson)
 «Later That Night» (Path of no Return)
 «Empty Threats» ()
 «Die 5 Times Times 5» (South Ambulance)
 «Going Down» ()
 «It Won’t Stop Bleeding» (Stained Red)
 «Captain Midnight» (Tomahawk) — песня, играющая в титрах
 «» ()
 «» (Elmer Bernstein)

Продолжение 

Игра получила в 2012 году своё прямое продолжение — The Darkness 2. В сюжетном плане и по геймплею она развивает идеи предыдущей части, однако в качестве нововведений был добавлен и мультиплеер. Кроме того, разработкой игры занималась другая студия.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Официальный сайт разработчиков
 Официальный сайт издателя

Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Компьютерные игры 2007 года
Шутеры от первого лица
Survival horror
Игры о Нью-Йорке
Компьютерные игры, подвергавшиеся цензуре
Компьютерные игры по мотивам комиксов
Компьютерные игры, разработанные в Швеции
Компьютерные игры в жанре тёмное фэнтези